Leatherhead kan syfta på:
 Leatherhead – en stad i Surrey, England i Storbritannien
 Leatherhead (TMNT) – en fiktiv karaktär i Teenage Mutant Ninja Turtles
 Leatherhead Lake – en sjö i Kenora District, Ontario, Kanada